Orijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orijärvi (sjö i Kymmenedalen),

Sverige 
Orijärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar